Twelve signifie douze (12) en langue anglaise.

Jeu 
Twelve : Jeu de hasard et d'argent.

Cinéma 
 Twelve, film d'horreur américain réalisé par Daniel Noah, 2001.
 Twelve, film dramatique américain à segment réalisé par plusieurs réalisateurs, 2008.
 Twelve, documentaire canadien réalisé par Lester Alfonso, 2009.
 Twelve, film franco-américain réalisé par Joel Schumacher, 2010.
 Twelve, film américain à segment réalisé par plusieurs réalisateurs, 2015.

Littérature 
 Twelve (Nick McDonell), roman de Nick McDonell, paru en 2002 ;
 Twelve (Jasper Kent), roman de Jasper Kent, paru en 2009 ;

Manga 
 Twelve, manga

Musique 
 Twelve, album de Cobalt 60, 1998.
 Twelve, album de reprises de Patti Smith, 2007.

Homonymie de titre